Соревнования по гандболу среди женщин на Играх XXX Олимпиады в Лондоне проходили с 28 июля по 11 августа 2012 года.

Квалификация

Соревнование

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа состоялась 30 мая 2012 года.

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Призёры 
Каролин Дюре Брейванг, Кари Олвик Гримсбё, Кари Метте Йохансен, Кристине Лунде-Боргерсен, Тонье Нёствольд, Линн-Кристин Рьегельхут-Корен, Гёрил Снорруэген и Марит Мальм Фрафьорд стали двукратными олимпийскими чемпионками. Сборные Черногории и Испании впервые завоевали медали Олимпийских игр.

Бомбардиры

Символическая сборная 
 Вратарь — Сильвия Наварро ()
 Левая крайняя — Элизабет Пинедо ()
 Правая крайняя — Алешандра ду Насименто ()
 Линейная — Хейди Лёке ()
 Левая полусредняя — Бояна Попович ()
 Правая полусредняя — Катарина Булатович ()
 Разыгрывающая — Марта Манге ()

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Гандбол на официальном сайте Игр  
 Международная гандбольная федерация